Жан Рене́ Лако́ст (, , Париж — ) — французский теннисист, 10-кратный победитель турниров Большого шлема (7 раз в одиночном разряде и 3 раза в парном), бизнесмен, основатель марки одежды Lacoste. Был первой ракеткой мира по итогам 1926 и 1927 годов. Избран в Международный зал теннисной славы.

Спортивные прозвища — «Крокодил», «Аллигатор» (отсюда и пошла эмблема марки Lacoste). Младший из 4 знаменитых французских «теннисных мушкетёров» — Лакост, Жан Боротра (1898—1994), Жак Брюньон (1895—1978), Анри Коше (1901—1987). В паре Лакост чаще всего выступал с Жаном Боротра, а Коше с Брюньоном. Именно в паре с Боротра Лакост выиграл 3 турнира Большого шлема в парном разряде, а также бронзу на Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Теннис 
Рене Лакост родился в Париже 2 июля 1904 года. Рене не играл в теннис до того, как в возрасте 15 лет не поехал со своим отцом в путешествие в Англию. Его отец, весьма успешный бизнесмен, позволил своему сыну заниматься теннисом, однако, сказал, что результаты должны появиться в самое скорое время. 

Лакост усиленно тренировался, читал всю доступную литературу по теннису и общей физической подготовке, и в 1923 году его вызывают в команду сборной Франции для участия в Кубке Дэвиса. И уже через 5 лет после начала карьеры, в возрасте 20 лет, Рене участвует в финале Уимблдонского турнира, где уступает Жану Боротра в 5 сетах (впервые французы играли в финале Уимблдона и Боротра стал первым неанглоязычным победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде). На следующий год Лакост выигрывает открытый чемпионат Франции (впервые проводившийся в открытом для иностранцев режиме) и Уимблдон и в одиночном, и в парном разрядах. На протяжении 5 следующих сезонов Лакост неизменно выигрывает хотя бы 1 турнир Большого шлема. 

Одним из самых памятных финалов открытого чемпионата Франции стала победа Лакоста в 1927 году над 34-летним американцем Биллом Тилденом. Француз сумел одержать верх в упорнейшем матче со счётом 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9. Это был последний матч на траве в истории открытого чемпионата Франции, со следующего года турнир стал проводиться на грунте.

Торговая марка Lacoste 
В 1933 году Рене вместе с Андре Жилье (), владельцем и президентом французской трикотажной компании того времени, создал фирму La Societe Chemise Lacoste по производству теннисных рубашек.

Семья 
Жена Лакоста Симона де ла Шом (, 1908—2001) — известная французская гольфистка, неоднократная победительница крупнейших женских турниров в 1920—1930-х годах. Также гольфом занималась и его дочь Катерина Лакост, которая выигрывала любительские турниры по гольфу в США и Англии.

Финалы турниров Большого шлема за карьеру (14)

Одиночный разряд (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Парный разряд (4)

Победы (3)

Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 Сайт торговой марки Lacoste
 
 

Родившиеся в Париже
Теннисисты Франции
Предприниматели Франции
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Руководители организаций Франции